Il doppio del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Wayne Arthurs e Leander Paes che hanno battuto in finale Sargis Sargsian e Chris Woodruff 6-7, 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Wayne Arthurs /  Leander Paes (campioni)
 Justin Gimelstob /  Sébastien Lareau (quarti di finale)

 Maks Mirny /  Sandon Stolle (primo turno)
 Marius Barnard /  Brent Haygarth (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1999
ATP Tour 1999